Verschillende voetballers staan bekend onder de naam Adriano:

Adriano Alfonso Thiel Munoz (1978)
Adriano Vieira Louzada (1979) 
Adriano Leite Ribeiro (1982)
Adriano Correia Claro (1984)